Колут може да се односи на:
Колут (Сомбор), насеље у граду Сомбору
Колут, пљосната округла плоча или округла површина
Колут (спорт), гимнастичка вежба